Questa è una lista completa delle stagioni disputate dagli Hershey Bears, squadra della American Hockey League. Nell'elenco sono raccolti tutti i dati delle competizioni disputate fin dalla fondazione della squadra nel 1932.

Hershey Bears